Crampie () — бара-манґа, написана манґака під псевдоніном «Ментайко», де дії відбуваються у сучасній Японії.

Сюжет 
Дії починаються у японському храмі, де учень старшої школи Кенші разом зі своєю шкільною подругою Ю загадують бажання. Вони разом усюди з самого дитинства. Ю закохана у хлопця, хоча той не поділяє її почуттів… Вона зірвала з нього перший поцілунок, та це не значить, що йому це сподобалося. Йому її просто шкода.

Одного дня, йому телефонують місцеві бандити і вимагають прибути у таємне місце, там вони полонили Ю… Кенші доведеться витерпіти багато знущань, щоб Ю звільнили…

Персонажі 
 Кенші — учень старшої школи, має світле волосся та пірсинґ на лівій брові.
 Ю — найліпша подруга Кенші, має чорне волосся та чорні очі. Закохана у нього.
 Ман — приятель Кенші.

Див. також 
 Priapus
 Бара
 Яой
 Сьонен-аі

Посилання 
 Манґа на сайті «AdultManga»  
 Манга на сайті «yaoihavenreborn.com» 

Аніме та манґа в жанрі бара
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Ментайко